Vantage Point
 Aston Martin V8 Vantage (2005)
 Aston Martin Vantage
 Vantage (Washington)
 Vantage, produto da Bombril para tirar manchas em roupas